Reller ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Reller (* 1952), Schweizer Chemiker
 Horst Reller (1928–2017), deutscher Theologe